Мину может означать:

 Мину — остров в Иране.
 Мину, Антонис (род. 1958) — греческий футболист.